Антоан Стоянов Стоянов е български футболист, който играе като полузащитник за Левски (София).

Кариера 
Роден е в София. От 2016 г. е част от академията на Левски (София). Прави своя дебют за мъжкия отбор срещу Царско село при победата на сините с 3-1.

Успехи 
 Левски (София)

 Купа на България (1): 2022

Източници

Външни препратки 
 Профил на футболиста в int.soccerway.com
 Профил на футболиста в levskisofia.info
 Профил на Академия ЛЕВСКИ

Родени през 2005 година
Български футболисти
Футболисти на ПФК Левски (София)